Hisham Kabbani (1945-), maître soufi.
 Khaled Kabbani (1945-), homme politique et ancien magistrat libanais.
 Mohammed Kabbani (1941-), homme politique libanais et ingénieur en génie civil.
 Nizar Kabbani (1923-1998), poète syrien,